Соревнования по велоспорту на I Летних Олимпийских играх проходили 8, 11, 12 и 13 апреля. Всего было разыграно шесть комплектов медалей — пять на велотреке и один на шоссе. Соревнования по велотреку проходили на новом Велодроме Нео Фалирон, а шоссейная гонка пролегала от Афин до Марафона, и обратно.

Медали

Общий зачёт 

(Жирным выделено самое большое количество медалей в своей категории; принимающая страна также выделена)

Медалисты

Страны 
В соревнованиях приняло участие 19 спортсменов из 5 стран:

  (1)
  (2)
  (5)
  (9)
  (2)

Ссылки 
 Официальный протокол игр  
 Результаты соревнований 

1896 год в велоспорте
Велоспорт в Греции